Die Open de France Nantes 2019 fanden vom 9. bis 14. September 2019 in Nantes, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger waren Declan James bei den Herren und Nele Gilis bei den Damen. Beide kamen nicht über ihre Auftaktpartie hinaus. Bei den Herren siegte Paul Coll, der mit 12:10, 11:3 und 11:9 das Endspiel gegen Joel Makin gewann. Die Damenkonkurrenz gewann Camille Serme, sie besiegte im Finale Amanda Sobhy mit 9:11, 11:6, 11:8 und 11:9.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Benjamin Aubert und Énora Villard jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Im Gegensatz zur auf der World Tour üblichen Zählweise wurde bei dem Turnier in den ersten drei Runden inklusive des Viertelfinales das Best-of-three-Format verwendet, das Halbfinale und das Endspiel wurden im Best-of-five-Format ausgetragen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 73.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20
Squashturnier in Nantes